Hasse hace referencia a varios artículos:

 Hasse Ekman, actor, director, guionista y escritor sueco
 Hasse Jeppson, futbolista sueco
 Horacio Hasse (1945–), futbolista guatemalteco;
 Clara H. Hasse (1880–1926), botánica estadounidense.
 Helmut Hasse (1898–1979), matemático alemán;
 Henry Hasse (1913–1977), escritor estadounidense;
 Johann Adolph Hasse (1699–1783), compositor alemán;
 Peter Hasse (1585–1640), organista y compositor alemán;

Matemática
 Diagrama de Hasse, diagrama usado en teoría de conjuntos;
 Función zeta de Hasse-Weil

Lugares
 Hasse, localidad de la Argentina.